Lafite ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Lafite (1872–1944), österreichischer Komponist und Pianist
 Carl Lafite (Maler) (1830–1900), österreichischer Maler 
 Elisabeth Lafite (1918–2007), österreichische Publizistin und Verlagsgründerin 
 Ernst Lafite (1826–1885), österreichischer Maler 
 Helene Tuschak-Lafite (1879–1971), österreichische Feuilletonistin und Frauenrechtlerin 
 Marion Diederichs-Lafite (* 1947), österreichische Publizistin und Musikwissenschaftlerin 
 Peter Lafite (1908–1951), österreichischer Musikkritiker

Siehe auch: 
 Château Lafite-Rothschild, Weingut in Pauillac bei Bordeaux
 Verlag Lafite für Musikbücher und -Medien
 Lafitte
 Laffite
 Laffitte